Le terme Route 199 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 199 en Allemagne
 Route 199 au Québec, Canada
 U.S. Route 199 aux États-Unis
 Autoroute A199 en France
  dans certains départements, en France
 Route nationale 199 en France